

Sigle 
 Electronic News Gathering

Codici 
 eng – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua inglese

Mineralogia 
 Eng – abbreviazione di enargite

Persone 
 Charles Eng – lottatore statunitense
 Marny Eng – attrice e stuntman canadese
 Philipp Eng – pilota automobilistico austriaco

Televisione 
 E.N.G. - Presa diretta (E.N.G.) – .

Note